Отворено првенство Синсинатија тениски је турнир који се игра у Синсинатију, у Охају, у САД. Турнир је први пут одржан 18. септембра 1899. Овај турнир је део АТП Мастерс 1000 серије и WTA 1000 серије. Игра се у августу на тврдој подлози. Тренутни назив турнира је -{Western & Southern Open}-.

Поени и новчана награда (2022)

Мушкарци 

Извор:

Жене 

Извор:

Протекла финала

Мушкарци појединачно

Жене појединачно

Мушки парови

Женски парови

Рекорди

Референце

Спољашње везе 

 Званична презентација 
 Профил турнира на сајту АТП 
 Профил турнира на сајту ВТА 

Синсинати
Синсинати
Тенис у САД
Отворено првенство Синсинатија
cs:Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open
nl:WTA-toernooi van Cincinnati
pt:Cincinnati Masters